A seguir está a lista de composições da cantora e compositora brasileira Ludmilla, em 7 anos de carreira ela possui cerca de 40 músicas escritas por ela, sozinha ou em parceria com outras pessoas. 

L
Ludmilla